Мессапский язык (япигский) — реликтовый язык группы иллирийских языков. Носители — племена япигов (яподов): мессапов, певкетов и давнов.

Был распространён на юго-востоке Апеннинского полуострова на территории современной области Апулии. К началу н. э. был вытеснен латинским языком. Известно около 300 надписей VI—I вв. до н. э., выполненных в основном мессапским алфавитом. Несколько надписей сделаны греческим письмом.

Мессапский язык относится к индоевропейским языкам, наиболее признана его близость к иллирийскому языку (вместе они, видимо, образуют иллирийскую ветвь). Некоторые рефлексы сближают мессапский с греческим языком и италийскими языками. Хотя мессапский обнаруживает немало схождений с иллирийским в ономастическом корнеслове, словообразовании, отчасти и в фонологии, но некоторые особенности (в частности, развитие *s , *-s- > h-, -h-, сближающее мессапский с греческим и албанским, но отделяющее его от балканского иллирийского), заставляют трактовать мессапский как особый язык.

В вокализме представлены краткие и долгие гласные a, u, e, i, ā, ō, ū, ē, ī и 5 дифтонгов (au, eu, ai, oi, ei). Краткое ǒ перешло в ǎ. Консонантизм представлен фонемами p, t, k, b, d, g, s, j, v, m, n, l, r, š, z, θ, h, возможно, также x, q, c, dz, ɲ, ʎ. В мессапском известна палатализация и удлинение сочетаний переднеязычных t, d, l, n, s, r с i/j: Dazetθes (ср. иллир. Dazetius), где θ (th) передаёт некоторый палатальный или палатализованный звук типа ty или č. Для мессапского характерно сведéние трёх серий индоевропейских смычных к двум с совпадением звонких и звонких придыхательных; индоевропейские велярные имеют в основном кентумные рефлексы.

В именной морфологии выделяются пять падежей. В глаголе известны некоторые формы перфекта, аориста и оптатива.
Несмотря на обилие надписей они в большинстве случаев трудно интерпретируемы и малоинформативны из-за преобладания личных имён.

Мессапский алфавит 
Мессапский алфавит развился на основе греческого письма соседнего города Тарента (Таранто), где использовался дорийский вариант. В то же время он имеет многие ионийские характеристики.

Примечания

Литература 
 Conway R.S., Whatmough J., Johnson S. The Prae-Italic Dialects of Italy. 3 vols. 1933.
 De Simone C. Die messapischen Inschriften und ihre Chronologie / H. Krahe (ed.). Die Sprache der Illyrier II. Wiesbaden: Harrassowitz, 1964.
 De Simone C. La lingua messapica. Tentativo di una sintesi // Le genti non greche della Magna Graecia. 1974.
 De Simone C., Marchesini S. Monumenta Linguae Messapicae. 2 vols. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2002.
 Haas O. Messapische Studien. Heidelberg: Winter, 1962.
 Il messapico // Nuovi material per la ricerca indoeuropeistica, Pisa, 1981. pp. 139–60.
 Parlangeli O., Santoro C. Il Messapico // Prosdocimi A.L. (ed.), Popoli e civiltà dell’Italia antica, vol. 4, Lingue e dialetti, Rome, 1978. pp. 913–47.
 Parlangèli O. Studi Messapici. 1960
 Ribezzo, Francesco. Corpus inscriptionum Messapicarum, a cura e con introduzione di Ciro Santoro. Bari: Edipuglia srl, 1978
 Santoro C. Nuovi studi messapici, 1982.
 Santoro C. Nuovi Studi Messapici. 2 vols. 1983.
 Santoro C. Nuovi Studi Messapici. Primo supplemento. 1984.
 Untermann Jürgen. Die messapischen Personennamen / H. Krahe (ed.). Die Sprache der Illyrier II. Wiesbaden: Harrassowitz, 1964.

Ссылки 
 LITERACY IN EARLY ITALY: Developmental Literacy Case Study 2: South East Italy

Палеобалканские языки